– brytyjski niszczyciel z okresu I wojny światowej
  – brytyjski niszczyciel z okresu II wojny światowej

Offa